Elmenhorst kan henvise til:

 Elmenhorst (Lauenburg) – kommune i Kries Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Elmenhorst (Stormarn) – kommune i Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Elmenhorst (Vorpommern) – kommune i Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Elmenhorst/Lichtenhagen– kommune i Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern